Frankrijk:
Marne (rivier), een rivier in Frankrijk
Marne (departement), een departement, genoemd naar deze rivier
Marne-la-Vallée, een stad in Frankrijk
La Marne, een gemeente in het departement Loire-Atlantique

Italië:

Marne, plaats in de gemeente Filago.

Nederland:
De Marne, een voormalige gemeente in de provincie Groningen
Lutje Marne, een plaats in de gemeente Het Hogeland in de provincie Groningen
Marne (gebied), een historisch gebied in de provincie Groningen
Marne (slenk), een vroegere zeearm van de Waddenzee
Marne-Middelsee, een voormalig waterschap in Friesland
Marne (sneltramhalte), een sneltramhalte in Amstelveen
Marnedienst, een busbedrijf in de provincie Groningen

Overige:
Marne (Holstein), een plaats in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein
Marne (Iowa), een plaats in de Amerikaanse staat Iowa
Marne Miesen, een Nederlandse zanger en acteur
Marne's Mosterd, een mosterdmerk
Eerste Slag bij de Marne, een veldslag tijdens de Eerste Wereldoorlog
Tweede Slag bij de Marne, een veldslag tijdens de Eerste Wereldoorlog